Ursache este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Constantin Ursache (?), pilot român de aviație din al Doilea Război Mondial.
 Victorin Ursache (1912–2001), cleric ortodox român.
 Petru Ursache (1931–2003), folclorist, estetician și etnolog român.
 Ion Ursache (n. 1947), deputat român.
 Silvia Ursache-Brega (n. 1957), prozatoare, poetă, traducătoare și editor moldoveană.
 Andrei Ursache (n. 1984), rugbist român.
 Valentin Ursache (n. 1985), rugbist român.

Vezi și
 Ursachi